

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Pavel Nedvěd, (1972- ), ancien footballeur tchèque ;
 Petr Nedvěd, (1971- ), joueur de hockey sur glace "tchèquo-canadien" ;

Homonymie
Homonymie de patronyme